Goodheart ist der Familienname folgender Personen:

 George Goodheart (1918–2008), US-amerikanischer Mediziner
 Matthew Goodheart, US-amerikanischer Musiker